Mayuelo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Crataegus monogyna; o
 el nombre dado al albaricoque.